Ameiropsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1907. Ameiropsis ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Ameiropsis